1. HRL 2004./05. je bila četrnaesta sezona najvišeg ranga hrvatskog rukometnog prvenstva. Sudjelovalo je 16 momčadi, a naslov je obranio Zagreb.

Tablice i rezultati

1. dio, Liga 16 
U prvom dijelu sezone je 16 momčadi igralo jednokružnim liga-sustavom (15 kola). Nakon 15 kola prvih šest momčadi se plasiralo u Ligu 6 - doigravanje za prvaka, a preostalih 10 u Ligu 10 - razigravanje za plasman i ostanak u ligi.

Liga 6 za prvaka 
Međusobni susreti iz prvog dijela prvenstva su preneseni, te su klubovi odigrali još tri puta međusobno (15 kola).

Liga 10 za plasman 
Liga 10 je odredila plasman klubova između 7. i 16. mjesta u prvenstvu. Klubovi su odigrali međusobno dvostrukim liga-sustavom (18 kola), uz dodatne bodove na osnovu plasmana u Ligi 16.

Izvori 
 Fredi Kramer, Dražen Pinević: Hrvatski rukomet = Croatian handball, Zagreb, 2009.; str. 180-181
 hrt.hr, ljestvica i rezultati Lige 16

Poveznice 
 2. HRL 2004./05.
 3. HRL 2004./05.
 4. rang hrvatskog rukometnog prvenstva 2004./05.
 Hrvatski kup 2004./05.

2004-05
m-1